C18H28O2 – formula molecolare del 19-norandrosterone
C18H28O2 – formula molecolare dell'acido coniferonico
C18H28O2 – formula molecolare dell'acido stearidonico
C18H28O2 – formula molecolare dell'acido α-parinarico

Formule molecolari